Huamúchil kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Huamúchil, San Luis Potosí, ort, Tamasopo, 
 Huamúchil, Oaxaca, ort, Santiago Huajolotitlán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar